Neobuxbaumia ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Kakteengewächse (Cactaceae). Der botanische Name der Gattung ehrt den österreichischen Botaniker Franz Buxbaum. Der Zusatz „Neo“ war notwendig, da der Name Buxbaumia schon an eine Gattung der Moose vergeben war.

Beschreibung 
Die Arten der Gattung Neobuxbaumia wachsen baumartig, verzweigt oder unverzweigt, haben einen gut ausgeprägten Stamm von bis zu 30 Zentimeter Durchmesser und erreichen Wuchshöhen von bis zu 15 Metern. Die kräftigen, zylindrischen, graugrünen Triebe haben zahlreiche, niedrige Rippen und dicht sitzende Areolen. Die Dornen sind steif oder biegsam.

Die kleinen zylindrischen bis glockenförmigen Blüten sind weiß oder rosafarben und  öffnen sich am Tag. Ihr Blütenbecher und die Blütenröhre weisen ziemlich große Höcker auf, haben kleine fleischige Schuppen und sind zur Blütezeit kahl oder mit wenigen Borsten besetzt.

Die eiförmigen Früchte sind dornig, reißen senkrecht auf und besitzen einen ausdauernden Blütenrest. Sie enthalten ein weißes, trockenes Fruchtfleisch. Die darin enthaltenen Samen sind hell- oder dunkelbraun und glänzend.

Systematik und Verbreitung 
Die Arten der Gattung Neobuxbaumia sind in Ost- und Süd-Mexiko verbreitet.

Die Erstbeschreibung der Gattung erfolgte 1938 durch Curt Backeberg. Die Typusart der Gattung ist Neobuxbaumia tetetzo. Zur Gattung gehören die folgenden Arten:

 Neobuxbaumia euphorbioides  ≡ Cephalocereus euphorbioides 
 Neobuxbaumia laui  = Cephalocereus sanchez-mejoradae 
 Neobuxbaumia macrocephala  ≡ Cephalocereus macrocephalus 
 Neobuxbaumia mezcalaensis  ≡ Cephalocereus mezcalaensis 
 Neobuxbaumia multiareolata  ≡ Cephalocereus multiareolatus 
 Neobuxbaumia polylopha  ≡ Cephalocereus polylophus 
 Neobuxbaumia scoparia  ≡ Cephalocereus scoparius 
 Neobuxbaumia squamulosa  = Cephalocereus nudus 
 Neobuxbaumia tetetzo   ≡ Cephalocereus tetetzo

Nachweise

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks